Ехидо Монте Гранде има више значења:

 Ехидо Монте Гранде (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Монте Гранде (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику